Шугаев — фамилия. Известные носители:
 Шугаев, Василий Минаевич (1905—1976) — генерал-майор.
 Шугаев, Вячеслав Максимович (1938—1997) — русский советский писатель, журналист, сценарист.
 Шугаев, Дмитрий Вячеславович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Шугаев, Ильшат Юрьевич (род. 1960) — российский кинооператор.
 Шугаев, Нияз Мейрамович (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Шугаев, Яраги Гаджиевич (род. 1960) — советский борец вольного стиля.